Saad bin Abdulaziz (1915 - 23 de julio de 1993) fue un exgobernador de Asir y un miembro de la Casa de Saud. También fue expresidente del Real Consejo familiar de Al Saud. El Consejo fue creado para cuidar de los miembros de la familia real saudí y no se relaciona con los problemas políticos. 

Saad bin Abdulaziz permaneció como jefe del consejo de la Casa de Saud. Murió en Yeda el 23 de julio de 1993. Fue enterrado en La Meca.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos

Fallecidos en Yeda
Casa de Saúd
Nacidos en Riad